Termes – miasto we Francji w regionie Szampania-Ardeny
 Termes – miasto we Francji w regionie Langwedocja-Roussillon
 Termes – miasto we Francji w regionie Langwedocja-Roussillon

Zobacz też 
Termes-d’Armagnac